13-й чемпионат Европы по скалолазанию проходил в Москве с 20 по 28 ноября 2020 года. На чемпионате разыгрывались медали в лазании на трудность, лазании на скорость, боулдеринге и в олимпийском виде — многоборье, победители которого получили путёвки на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Место проведения 
Турнир был запланирован на март 2020 года. В связи с пандемией COVID-19, чемпионат Европы не состоялся в первоначальные сроки и был перенесён на ноябрь, однако статус отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио сохранил. При этом первоначально чемпионат переносили на июнь, однако в связи с отсутствием улучшения эпидемиологической обстановки, он был вновь перенесён на неопределённый срок, пока в октябре не приняли окончательного решения. При этом Международная федерация скололазания допускала, что континентальный чемпионат может и не состояться и в таком случае квалификация на Олимпиаду была бы выполнена по рейтингам.

Ареной для проведения чемпионата Европы стал дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой, где за семь суток был возведён скалодром массой более 20 тонн, общей длиной 60 метров и высотой 16,5 метров.

Медали

Расписание 

В четырёх дисциплинах разыгрывалось 8 медалей:

Боулдеринг

Женщины

Мужчины

Лазание на трудность

Женщины

Мужчины

Лазание на скорость

Женщины 

Итог отражает результат, показанный в последнем квалификационном забеге, начиная с четвертьфиналов. Юлия Каплина установила новый мировой рекорд в лазании на скорость среди женщин (6,964).

Мужчины 

Итог Включены скалолазы, вышедшие как минимум в четвертьфинал.

Многоборье 

В многоборье очки рассчитываются путём умножения занятых мест в каждой дисциплине. Таким образом, участник, занявший первое, второе и шестое места, получит 1 x 2 x 6 = 12 очков. Победителем становится участник с наименьшим количеством очков.

Женщины

Мужчины

Квалификация на летние Олимпийские игры 2020 

Победитель в дисциплине «многоборье» автоматически квалифицируется на летние Олимпийские игры 2020 года. На момент проведения чемпионата Европы, по 16 мужчин и женщин уже квалифицировались на Олимпиаду по итогам чемпионата мира 2019 года в Хатиодзи и квалификационного турнира в Тулузе.

Следующие спортсмены получили путёвки на летние Олимпийские игры 2020 по итогам чемпионата Европы 2020 года:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный канал международной фередации на YouTube
Спорт в России в 2020 году